Луис Холл (; ) — английский футболист, левый защитник клуба «Челси».

Клубная карьера 
Воспитанник «Челси», Луис Холл подписал первый контракт с клубом летом 2021 года. 22 декабря 2021 года Холл дебютировал на профессиональном уровне в матче Кубка Английской лиги против «Брентфорда».

Дебютировал в английской Премьер-лиге 12 ноября 2022 года, выйдя в стартовом составе на матч против «Ньюкасл Юнайтед».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжные сборные Англии возрастом до 15, до 16, до 18 и до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Челси»